San Simón, puede referirse a:

 Simón el Cananeo, apóstol de Jesús.
 Simón de Rojas (santo), religioso trinitario español.
 Simón Stock, religioso inglés de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo.

Accidentes geográficos 

 Ensenada de San Simón, Galicia, España.
 Isla de San Simón, Galicia, España.
 Serranía de San Simón, Bolivia.

Deporte 

 Club Deportivo San Simón, equipo de fútbol de Moquegua, Perú.

Divisiones administrativas 

 San Simón (El Salvador), municipio del departamento de Morazán, El Salvador.
 San Simón (Orense), aldea del municipio de La Bola, provincia de Orense, España.
 San Simón (Santa Elena), municipio de Santa Elena en Yucatán, México.
 San Simón (Táchira), municipio del estado Táchira, Venezuela.
 San Simón Culhuacán, barrio de la delegación Iztapalapa de México.
 San Simón de la Pampanga, municipio de Pampanga, Filipinas.

Educación 

 Universidad Mayor de San Simón, universidad pública de Cochabamba, Bolivia.
 Colegio San Simón, institución de educación secundaria de Ibagué, Colombia.

Otros 

 Queso San Simón.
 Iglesia de San Simón, .